O brasão de Nova Santa Rita é um símbolo do município brasileiro de Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul.

Erros de confecção 
O brasão de Nova Santa Rita possui erros crassos, considerando-se as convenções da heráldica municipal (também denominada "civil") brasileira:

 A "coroa-mural", peça em prata logo acima do escudo é de representação altamente equivocada. O correto é que haja uma porta para cada torre, e que estas estejam pintadas de preto, significando que estão fechadas, na linguagem heráldica. Os contornos vermelhos dando a idéia de portas não existem como símbolos de heráldica. Exemplos de coroas representadas corretamente encontram-se nos brasões de Itabuna (BA), Alta Floresta (MT) ou então Cachoeirinha (RS).
 O dois listéis (as faixas em vermelho na parte inferior do brasão), devem ser unificadas em uma única peça e as inscrições de ambos devem constar nesta única peça.

Brasões do Rio Grande do Sul
Brasao Nova Santa Rita